Gnomi – creature tipiche del folklore.
Gnomi – razza di Dungeons & Dragons.
Gnomi – razza dell'universo di Warcraft.
Gnomi – creature di Dragonlance.